Als Linea arcuata werden in der Anatomie bezeichnet:

eine Struktur des Darmbeins, welche gleichzeitig die Grenze zwischen dem kleinen und dem großen Becken darstelltsie ist Teil der Linea terminalis
die untere (caudale) Grenze der Rektusscheide; als solche ist sie auch unter dem Namen Linea semicircularis bekannt